Die 2. Handball-Bundesliga startete auch in der Saison 1983/84 mit einer Nord- und einer Südstaffel.

Aus der Staffel Nord stiegen TuRU Düsseldorf und SG Weiche-Handewitt, aus der Staffel Süd die SG Wallau/Massenheim in die 1. Handball-Bundesliga auf.

Staffel Nord

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: TuRU Düsseldorf und SG Weiche-Handewitt.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: -

Absteiger in die Regionalligen: VfL Lichtenrade.
Aufsteiger aus den Regionalligen: Berliner SV 92, SG Olympia Longerich und SG VTB/Altjührden.

Staffel Süd

Abschlusstabelle 

Aufsteiger in die 1. Bundesliga: SG Wallau/Massenheim.
Absteiger aus der 1. Bundesliga: Frisch Auf Göppingen, TuSpo Nürnberg und VfL Günzburg.

Absteiger in die Regionalligen: TuS 04 Dansenberg und TSG Haßloch.
Aufsteiger aus den Regionalligen: TSV Breckenheim und TSV Milbertshofen.

Entscheidungen 

Handballsaison 1983/84
1983